le trèfle est une plante
 le trèfle  est l'une des quatre « couleurs » des jeux de cartes
 le trèfle est le surnom donné à la Citroën 5 HP  (1922) offrant 3 places disposées en quinconce
 le nœud de trèfle, le seul nœud premier avec trois croisements
 le trèfle est un membre d’architecture de forme géométrique, obtenu au moyen de trois cercles dont les centres sont placés aux sommets des angles d’un triangle équilatéral. On dit aussi trilobe.
 Trèfle est un manga de CLAMP
  Le Trèfle - Les nouveaux écologistes est un parti politique français
 Le Trèfle est une marque de papier toilette du groupe Sofidel
 Le trèfle mesure en moyen 1,5cm

Patronyme 

 José Trèfle (né en 1980), joueur français de volley-ball

Hydronyme 
 Le Trèfle est aussi un ruisseau du sud-ouest de la France, sous-affluent de la Charente.

Trefle